Southmont (Caroline du Nord)
Southmont (Pennsylvanie)